Печ () — община в Косово, входит в состав Печского округа.

Население — 96 450 человек (2011 год). Занимаемая площадь — 603 км².

Административный центр общины — город Печ.

Населённые пункты 
Община Печ состоит из 80 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 7,5 км².

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии
Общины Печского округа (Республика Косово)
Общины Печского округа (Сербия)